Ва́рна — село, административный центр Варненского района Челябинской области России. 

Расположено на юге области, в 217 км к югу от Челябинска, на реке Тогузак (Нижний Тогузак). Железнодорожная станция Тамерлан. Тамерланом также называют правобережную часть села.

История 
Основано в 1843 году как военно-сторожевое поселение татар-казаков пост № 30 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Названо в честь взятия русскими войсками во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов болгарской крепости Варна.

Наряду с другими сёлами юга Челябинской области (Чесма, Берлин, Париж, Порт-Артур, Лейпциг, Бреды, Фершампенуаз, Арсинский, Кассельский и др.) было названо в память побед российской армии.

Население

Экономика 
ООО «Варнаагромаш»— завод-производитель сельхозтехники. Производит оборудование для сельхозработ.

ООО «Варненский карьер» — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев;

ПАО «Варненский комбинат хлебопродуктов» компании «Союзпищепром».

В 15 км южнее расположены Михеевское месторождение медно-порфировых руд и Михеевский ГОК.

Достопримечательности 
Памятники: бюст В. И. Ленина,  памятник «Слава труду» в честь 60-летия Октябрьской революции. 

Имеется краеведческий музей.

В 2 км к юго-востоку от Варны, на берегу высохшего озера Большая Кисена (Большой Кисене-Куль, Кесене) расположен памятник средневековой мусульманской погребальной архитектуры XIV—XV веков мавзолей Кесене высотой 17 м, так называемая Башня Тамерлана.

Люди, связанные с городом 

 Юсупова, Сауле (р. 1993) - российская комикеса, жанр "Stand Up»;

См. также

Ссылки 
 [chel-portal.ru/enc/varna_selo Статья в Энциклопедии Челябинской области]
 Официальный сайт администрации Варненского муниципального района Челябинской области
 «От Парижа до Берлина по карте Челябинской области»

Примечания 

Районные центры Челябинской области
Населённые пункты Варненского района